Jan Kolakowski (* 5. Mai 2001) ist ein deutscher Volleyballspieler.

Karriere 
Kolakowski spielt seit seiner Jugend Volleyball beim mittelfränkischen SV Schwaig. Mit der deutschen Junioren-Nationalmannschaft gewann der Mittelblocker 2018 die U18-Europameisterschaft. Mit einem Zweitspielrecht für den TV Mömlingen wurde er im selben Jahr deutscher U18-Meister. Seit 2018 spielt Kolakowski mit dem SV Schwaig in der 2. Bundesliga Süd.

Kolakowski spielte von 2014 bis 2018 mit verschiedenen Partnern auch Beachvolleyball auf diversen Jugendmeisterschaften.

Nach der Saison 2020/21 legte Kolakowski eine Pause vom leistungsmäßigen Volleyball ein, um sich auf sein Studium zu fokussieren.

Weblinks 
 Team SV Schwaig
 
 
 Profil beim Weltverband FIVB (englisch)

Einzelnachweise 

Volleyballspieler (SV Schwaig)
Volleyballspieler (Deutschland)
Deutscher
Geboren 2001
Mann